DeLuca oder Deluca ist der Familienname folgender Personen:

 Fred DeLuca (1947–2015), US-amerikanischer Unternehmer und Gründer der Schnellrestaurantkette Subway
 George DeLuca (1889–1983), amerikanischer Rechtsanwalt, Bankier und Politiker
 Hector F. DeLuca (* 1930), US-amerikanischer Biochemiker
 Ivan Deluca (* 1997), italienischer Eishockeyspieler
 John DeLuca (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Sam DeLuca (1936–2011), amerikanischer Footballspieler und Sportjournalist

Siehe auch:
 De Luca